Pantar (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte
 Pantar (onderdistrict), een onderdistrict van regentschap Alor in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Pantar (eiland), een eiland in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara